Důl Josef může být:
 Důl Josef (Jáchymov) – zaniklý uranový důl v Jáchymově
 Důl Josef (Slezská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě
 Důl Josef SDF (Slezská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě